Sidi Rahhal är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Kelaa-Des-Sraghna och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Sidi Rahhal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Rahhal är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Sidi Rahhal. Runt Sidi Rahhal är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Abadou,  km sydost om Sidi Rahhal. Omgivningarna runt Sidi Rahhal är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz